Bollnbach bezeichnet
 einen Ortsteil der hessischen Gemeinde Reiskirchen, siehe Bollnbach (Reiskirchen)
 ein Bergwerk in Herdorf in Rheinland-Pfalz, siehe Grube Bollnbach

Siehe auch:
 Bollenbach (Begriffsklärung)